Golóbje (tudi golobi, znanstveno ime Columbiformes) so red ptic, v katerega običajno uvrščamo dve družini:

 Raphidae (dodoji) †
 Columbidae (golobi)

Družina dodojev je izumrla. Njihov bližnji sorodnik, prav tako izumrl, je bil rodriški samotar.

Nekdaj so sem uvrščali tudi stepske kokoške (Pteroclidae), danes pa jih obravnavajo kot samostojen red Pteroclidiformes.

Osteološke in genetske analize kažejo, da je rodriškega samotarja in dodoja bolje obravnavati kot poddružino Raphinae v družini Columbidae, vendar dokončnih podatkov še ni.

Sklici in opombe 

Klasifikacija ptičev
Taksoni, opisani leta 1790